Алборехо има више значења:

 Алборехо, Ел Борехо (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алборехо, Пуерто Алборехо (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику